Caramell – gruppo musicale svedese
 Cornelius Caramell – personaggio di Harry Potter